— японская фамилия. Известные носители:

 Мурамото, Кана (род. 1993) — японская фигуристка выступающая в танцах на льду.
 Мурамото, Тацухиро (род. 1976) — японский борец дзюдоист.